Divizia Națională 2017 var den 27:e säsongen av Divizia Națională, Moldaviens högstaliga i fotboll. Sheriff Tiraspol vann ligan.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor
 Officiell hemsida

2017 i Moldavien
2018 i Moldavien
Fotbollssäsongen 2017/2018
2017/2018